Le samedi  est le 237 jour de l'année 1844.

Naissances 
 Émile Oustalet (mort le ), ornithologue et zoologiste français

Décès 
 Aaron Chorin (né le ), rabbin hongrois
 Giuseppe Bernardino Bison (né le ), peintre italien

Voir aussi 
 24 août et août 1844